Сефер га-Яшар (Сефер ха-яшар,  — Книга Праведного), также «Книга Яшар/Яшер»; «Книга Яшера» — под этим названием существует ряд сочинений. Наиболее известные:

 «Сефер га-Яшар» — утраченная древнееврейская книга, дважды упоминаемая в Ветхом Завете.
 «Сефер га-Яшар», также («Toledot Adam» или «Dibre ha-Jamim he-Aruch») — анонимное сочинение, по-видимому XII века, аггадический мидраш, излагает историю евреев от Адама до эпохи Судей. Английский перевод 1840 года — «The Book of Jasher».
 «Сефер ха-Яшар» — сочинение неизвестного еврейского автора, по-видимому XIII века, этическо-филососфского содержания.
 «Сефер ха-Яшар» — сочинение комментатора Талмуда XII века Рабейну Тама по вопросам Галахи.
 Pseudo-Jasher, английское издание под названием «The Book of Jasher» 1751 года, переизданное в 1829 году; выдавался за перевод утраченной древнееврейской книги.

Примечания